Жабляк (; ) може да се отнася за:

 Жабляк, град в Черна гора;
 Жабляк, община в Черна гора;
 Жабляк, село в Община Цетине, Черна гора;
 Жабляк, крепост в Шкодренското езеро, Черна гора;
 Жабляк, река в Босна и Херцеговина;
 Жабляк, село в Община Ливно, Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина;
 Жабляк, село в Община Барилович, Хърватия;
 Жаблек (растение)